

Geografia

Whaddon (Buckinghamshire)
Whaddon (Cambridgeshire)